Kenneth Sivertsen – ex sciatore alpino norvegese
 Sigvard Sivertsen – ginnasta norvegese
 Sture Sivertsen – ex fondista su sci norvegese
 Torhild Sivertsen – cantante norvegese